Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 507 dans le monde.

 Route fédérale 507 en Allemagne
 RS-507 au Brésil
 Autoroute A507 en France
 Route nationale 507 en France